Het Wereldkampioenschap schaatsen allround 1974 werd op 9 en 10 februari in Ludwig Schwabl Stadion in Inzell gehouden.

Titelverdediger was de Zweed Göran Claeson, die in het IJsselstadion in Deventer wereldkampioen van 1973 was geworden. Sten Stensen won zijn eerste titel.

Eindklassement

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

 1974
Langebaanschaatsen in 1974
Schaatsen in Duitsland
Sport in Inzell
Schaatsen
Sportevenement in Beieren